Schmorl ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schmorl (1861–1932), deutscher Pathologe
 Ernst-Adolf Schmorl (1906–1964), deutscher Kinder- und Jugendpsychiater, der in die NS-Euthanasieforschung verstrickt war
 Ernst Victor Schmorl (1822–1881), deutscher Buchhändler
 Oscar Schmorl (1872–1950), deutscher Buchhändler und Freimaurer

Schmorl steht für
 Schmorl & von Seefeld, im 19. Jahrhundert gegründete Buchhandlung in Hannover